Metastabilität steht für:
 Metastabilität, schwache Form der (thermodynamischen) Stabilität
 langlebiger, angeregter Zustand der Elektronenkonfiguration eines Atoms; siehe Angeregter Zustand#Atomphysik
 langlebiger, angeregter Zustand eines Atomkerns; siehe Isomer (Kernphysik)
 Eigenschaft einer digitalen Schaltung; siehe Metastabilität (digitale Schaltung)